Соревнования по спортивной гимнастике проводятся на летних Универсиадах начиная с 1961 года (за исключением летних Универсиад 1975 и 1989 годов).

Виды соревнований

Призёры соревнований

Мужчины

Личное многоборье

Командное многоборье

Вольные упражнения

Кольца

Параллельные брусья

Опорный прыжок

Конь

Перекладина

Женщины

Личное многоборье

Командное многоборье

Вольные упражнения

Бревно

Разновысокие брусья

Опорный прыжок

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Artistic Gymnastics - FISU
 Международная федерация гимнастики (Federation Internationale de Gymnastique)
 Sports123 (1961-2009)
 2011 Summer Universiade – Artistic gymnastics
 2011 Summer Universiade – Rhythmic gymnastics
 2011 Summer Universiade – Aerobic gymnastics
 2013 Summer Universiade – Artistic gymnastics
 2013 Summer Universiade – Rhythmic gymnastics
 2015 Summer Universiade – Artistic gymnastics
 2015 Summer Universiade – Rhythmic gymnastics